Sankt Gallen oder St. Gallen ist der Name folgender geographischer Objekte:

in der Schweiz:
 St. Gallen, Stadt im Kanton St. Gallen, Schweiz
 Kanton St. Gallen, Schweiz
 Bezirk St. Gallen, ehemaliger Bezirk im Kanton St. Gallen, Schweiz
 Wahlkreis St. Gallen, Wahlkreis im Kanton St. Gallen, Schweiz
 Fürstabtei St. Gallen, ehemalige Benediktinerabtei in der Schweiz

in anderen Ländern:
 Sankt Gallen (Steiermark), Marktgemeinde im Bezirk Liezen, Steiermark
 Sankt-Gallen (Thal), Ortsteil von Thal-Marmoutier, Frankreich

Personen
 Anno von St. Gallen († 954), Gegenabt des Klosters St. Gallen
 Notker von St. Gallen († 975), Abt des Benediktinerklosters St. Gallen

Schiffe
 Name mehrerer Passagierschiffe auf dem Bodensee, siehe Liste der Passagierschiffe auf dem Bodensee

Siehe auch:
 St. Gallenkappel, Dorf und ehemalige Gemeinde im Kanton St. Gallen, Schweiz
 St. Gallenkirch, Gemeinde im Bundesland Vorarlberg, Österreich
 St. Gallen Symposium, jährlich stattfindende internationale Konferenz in St. Gallen, Schweiz
 St. Gallen Vipers, ehemaliger American-Football-Club in St. Gallen, Schweiz
 Galluskirche, Liste mit Kirchen, die dem heiligen Gallus geweiht sind
 Sankt Gallus